Axen bezeichnet

 Axen, eine Steilwand am Urnersee, Schweiz

Axen ist der Familienname folgender Personen:

 Bent Axen (1925–2010), dänischer Jazzmusiker und Komponist
 Hermann Axen (1916–1992), SED-Funktionär
 Julia Axen (1937–2022), deutsche Schlagersängerin
 Otto von Axen (1757–1831), deutscher Unternehmer, Mitglied im Kollegium der Oberalten, Freimaurer
 Peter Axen (1635–1707), schleswig-holsteinischer Jurist
 Rolf Axen (1912–1933), KPD-Funktionär

Siehe auch:
 Axén